Kasti bezeichnet
 Kasti (Märjamaa), Ort in der Landgemeinde Märjamaa, Estland
 Kasti (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland

Siehe auch:
 Casti